Бекназаров Азимбек Анаркулович () — киргизский государственный деятель. Заместитель главы временного правительства Киргизии по вопросам прокуратуры и финансовой полиции, председатель Партии национального возрождения «Асаба».

Биография 
 с 1977 г. — рабочий совхоза «Кызыл-Туу»
 в 1982 году переехал в Ташкент, где закончил Ташкентский юридический техникум и с 1984 г. работал судебным исполнителем в Джанги-Джольском районном народном суде в Ошской области Киргизской ССР
 с 1991 по 1996 работал в органах прокуратуры — следователь, а затем старший следователь прокуратуры Джалал-Абадской области.
 С 1997—1999 г.г. — судья Октябрьского районного суда Бишкека
 с 2000—2005 г.г. — депутат Жогорку Кенеша
 С марта по 19 сентября 2005 г. — сначала исполняющий обязанности Генерального прокурора, а затем Генеральный прокурор, одновременно член Конституционного совещания Киргизии

Ссылки 
 Азимбек Бекназаров — досье на StanRadar.com. 2013 год
 Справочник

Депутаты Жогорку Кенеша
Кандидаты в президенты Киргизии
Генеральные прокуроры
Судьи Киргизии